O Livro Vermelho
Livro Vermelho (Jung)

Ou ainda:
Livro Vermelho das Línguas Ameaçadas
Llibre Vermell de Montserrat
O Pequeno Livro Vermelho do Estudante

Desambiguação